Sørensengambiet (Midden)
Sørensengambiet (Frans)